Dicker Stein oder Der Dicke Stein steht für:

 Der Dicke Stein (Armsheim), Menhir bei Armsheim, Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz
 Dicker Stein, Findling in Burgsolms (Solms), Lahn-Dill-Kreis, Hessen; siehe Liste der Naturdenkmale in Solms
 Dicker Stein, Menhir in Dexheim, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Dicker Stein, Felsformation in Engelrod, Vogelsbergkreis, Hessen; siehe Liste der Naturdenkmale in Lautertal (Vogelsberg)
 Dicker Stein, Felsformation in Lambrecht (Pfalz), Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz; mit Dicker-Stein-Turm
 Dicke Steine, Felsformation in Nümbrecht, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Dicker Stein (Piesdorf), Findling oder Menhir in Piesdorf (Könnern), Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Dicker Stein, Findling und Gefallenendenkmal in Steinfeld (Oldenburg), Landkreis Vechta, Niedersachsen
 Dicker Stein (Wennigsen), Richtungsweiser und Bergbaudenkmal in Wennigsen (Deister), Region Hannover, Niedersachsen

Dicker Stein ist Namensbestandteil folgender Bauwerke:
 Dicker-Stein-Turm, Aussichtsturm in Lambrecht (Pfalz), Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Stadion Am Dicken Stein, Fußballstadion in Sterkrade (Oberhausen), kreisfreie Stadt in Nordrhein-Westfalen; siehe Sterkrade 06/07

Siehe auch:
 Dickstein
 Dickenstein